Хамади – фамилия. Известные носители:

 Хамади, Мухаммад Шамте (1907–после 1964) – политический и государственный деятель Занзибара.
 Усама Мусба аль-Хамади (род. 1975) — ливийский футболист.